Илдар Ихсанович Гаянов (; ) — башкирский советский и российский живописец, график. Член Союза художников РФ и РБ с 1998 года. Лауреат Республиканской премии имени Салавата Юлаева (2004) (совместно с Исмагиловым Файзрахманом Абдрахмановичем, директором Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова).

Биография 
Илдар Ихсанович Гаянов службу в армии проходил на территории Германии. В 1982 году окончил живописно-педагогическое отделение Свердловского художественного училища (Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра).

Мулла в Мечете с. Сейтяково, Балтачевского района, республики Башкортостан

Работы 
У Гаянова написано более 100 картин, среди которых: «Башкирские послы у Ивана IV», серия из 11 картин «Сказание о Салавате» и цикл картин, посвященных Отечественной войне 1812—1814 годов.

Они хранятся в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова (Уфа), МНК НКЦ «Казань» (Казань, РТ), ГИ «Academia» (Уфа, УГАЭС) и в частных коллекциях.

Выставки 
С 1988 года — участник республиканских, межрегиональной, региональных, всероссийских, всесоюзной и международной выставок.

Гаянов с 1988 года участвовал в семи персональных и 14 основных выставках (межрегиональных, региональных, всероссийских, всесоюзной и международной выставках).

Награды 
Лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева (2004) - за цикл картин «Сказание о Салавате» и цикл картин, посвященных Отечественной войне 1812—1814 годов.

Литература 
 Художники Советской Башкирии: Справочник / Автор-сост. Э. П. Фенина. — Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1979.
 Башкирская АССР // БСЭ. — М.: Советская энциклопедия, 1970. — Т. 3.
 Кушнеровская Г. С. Изобразительное искусство Башкирской АССР. — М.: Советский художник, 1974.

Примечания

Ссылки 
http://www.shrb.ru/painting/gayanov_ildar.htm

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы